«Вояж» (, ; другое название — «Поездка») — совместная франко-итальянская мелодрама Витторио Де Сика, последний фильм режиссёра. Фильм снят на итальянском языке. Премьера картины состоялась 11 марта 1974 г. в Италии.

Сюжет 
Адриана де Мауро влюблена в Чезаре Браджи, но тот, чтя последнюю волю отца, позволяет своему брату Антонио взять Адриану в жёны. По воле случая Антонио погибает в автомобильной катастрофе. Адриана скорбит по погибшему мужу, и Чезаре пытается вернуть ей тягу к жизни. После случившегося у женщины начинаются приступы головокружения. Чезаре отводит её к докторам, которые после обследования ставят неутешительный диагноз: Адриана неизлечимо больна и жить ей недолго. Не тратя времени, Чезаре делает ей предложение. Однако матери Адрианы не нравится их связь.

В ролях 

 Софи Лорен — Адриана де Мауро
 Ричард Бёртон — Чезаре Браджи
 Иэн Баннен — Антонио Браджи
 Барбара Пилавин — мать Адрианы
 Ренато Пинчироли — доктор Машионе
 Даниэле Варгас — дон Либорио, адвокат
 Серджио Бруни — Армандо Джилл
 Этторе Джери — Ринальдо
 Ольга Романелли — Клементина
 Изабелль Маршал — цветочница
 Риккардо Мангано — доктор Карлини
 Аннабелла Инконтрера — Симона
 Антонио Анелли — Джакомо Пуччини
 Люка Боникальци
 Франческо Лауриано — помощник адвоката
 Паоло Лена — Нандино
 Франческо Леоне
 Джованни Ло Кашо
 Джованни Ло Монако
 Джузеппе Намио
 Тито Никотра
 Барри Симмонс — доктор Де Паоло

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Витторио Де Сика
 Сценаристы: Диего Фаббри, Массимо Франчоза, Луиза Монтаньяна, Луиджи Пиранделло
 Продюсер: Карло Понти
 Оператор-постановщик: Эннио Гварньери
 Композитор: Мануэль Де Сика
 Художник-постановщик: Луиджи Скаччьяноче
 Монтажёр: Ким Аркалли
 Художники по костюмам: Марсель Эскофье, Бруно Раффаэлли
 Гримёры: Джузеппе Аннунциата, Рон Беркели, Алессандро Якопони
 Звукорежиссёр: Карло Пальмьери
 Дирижёр: Александер Блонкштайнер
 Хореограф: Умберто Пергола

Награды 
 1974 — Приз Давид ди Донателло лучшей актрисе — Софи Лорен.
 1974 — Приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне лучшей актрисе — Софи Лорен.

Примечания

Ссылки 
 The Voyage (Il Viaggio, 1974)
 Die Reise nach Palermo
 Il Viaggio (1974) Film: A Late de Sica: From Pirandello Novel By VINCENT CANBY, New York Times, Dec. 1, 1978
 Il viaggio

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы Италии 1974 года
Фильмы Франции 1974 года